←1930–1939
Danmarks herrlandskamper i fotboll 1950–1959 omfattar Nordiska mästerskapet 1948–1951, Nordiska mästerskapet 1952–1955, Nordiska mästerskapet 1956–1959, OS 1952 i Finland och kvalspel till VM 1958, OS 1960 och till EM 1960 samt ett antal vänskapsmatcher.

Matcher

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Källor
 Rsssf.com 

1950–1959
1950-talets sportår